Сан-Франциско Бэй Ферри () — публичное транспортное пассажирское паромное обслуживание в заливе Сан-Франциско, управляемое организацией San Francisco Bay Area Water Emergency Transportation Authority (WETA). В 2021 году пассажиропоток составил 759900 человек, около 4500 человек по рабочим дням.

Система Сан-Франциско Бэй Ферри отличается от Голден Гейт Ферри, последняя осуществляет пассажирское паромное обслуживание между Сан-Франциско и округом Марин.

Маршруты 
Сан-Франциско Бзй Ферри обслуживает 6 паромных маршрутов:
 Аламида Сиплейн (Alameda Seaplane): Обслуживание только по рабочим дням между лагуной Аламида Сиплейн, расположенной на южном берегу острова Аламида и паромным вокзалом Сан-Франциско.
 Харбор Бэй (Harbor Bay): Обслуживание только по рабочим дням между паромным причалом Харбор Бэй, расположенным в районе остров Бэй Фарм и паромным вокзалом Сан-Франциско.
 Окленд & Аламида (Oakland & Alameda): Ежедневное обслуживание между паромным причалом Окленд, расположенным в городе Окленд, паромным причалом Мэйн-стрит (Main Street Terminal) на северном берегу острова Аламида и паромным вокзалом Сан-Франциско.
 Ричмонд (Richmond): Ежедневное обслуживание между , находящемся в городе Ричмонд и паромным вокзалом Сан-Франциско.
 Южный Сан-Франциско (South San Francisco): обслуживание только по рабочим дням в час пик между , расположенным в городе , паромным причалом Мэйн-стрит, находящемся на северном берегу острова Аламида, и паромным причалом Окленд.
 Вальехо (Vallejo): Ежедневное обслуживание между паромным причалом Мар Айленд, расположенным на Мар Айленд, , находящимся в городе Вальехо, и паромным вокзалом Сан-Франциско.

Существует два коротких маршрута, которые не пересекают залив:
 Аламида Шот Хоп (Alameda Short Hop): По рабочим дням, по утрам соединяет паромный причал Мэйн-Стрит на северном берегу острова Аламида с паромным причалом Окленд, по вечерам Окленд с Аламидой. В другое время это соединение обслуживается маршрутом Окленд & Аламида указанным выше.
 Пир 41 Шорт Хоп (Pier 41 Short Hop): По выходным соединяет паромный вокзал Сан-Франциско с Рыбацкой пристанью Сан-Франциско на Пирсе 41. Поездки рассчитаны на соединение с паромами, ходящими по маршрутам Окленд & Аламида, Ричмонд, и Вальехо.

Существует также три сезонных спортивных маршрута:
 Оракл парк-Окленд & Аламида (Oracle Park-Oakland & Alameda): Обслуживание между паромным причалом Мзйн-стрит находящемся на северном берегу острова Аламида, паромным причалом Окленд и паромным причалом Чайна Бейсин соседствующим с Оракл-парк для всех домашних игр бейсбольной команды San Francisco Giants
 Оракл парк-Вальехо (Oracle Park-Vallejo): Обслуживание между паромным причалом Вальехо в Вальехо, паромным причалом Чайна Бейсин соседствующим с Оракл Парк на всех домашних играх бейсбольной команды San Francisco Giants.
 Чейз Центр-Окленд & Аламида (Chase Center-Oakland & Alameda): Обслуживание между паромным причалом Мэйн-Стрит на северном берегу острова Аламида, портовым причалом Окленд и пирсом 48 расположенным около стадиона Чейз-центр на всех домашних играх баскетбольной команды Golden State Warriors

История

Вальехо 
Пригородное сообщение до Вальехо открылось в сентябре 1986 года. Оно находилось под управлением компании Red & White Fleet без привлечения городских дотаций, хотя администрация города профинансировала строительство одновременно открытого пассажирского причала Вальехо. Компания потеряла деньги на пригородном сообщении, в результате, в октябре 1988 года, город начал субсидировать обслуживание. Принятие Региональной Меры 1 в следующем месяце обеспечило дополнительное финансирование. После землетрясения 1989 года, обслуживание временно возросло благодаря использованию трёх паромов арендованных у паромной переправы штата Вашингтон. Принятие в 1990 году Предложения 116 обеспечило 10 миллионов долларов для покупки новых кораблей, с дополнительными 17 миллионов долларов выделенных в 1991 году по программе . Новое судно (MV Jet Cat Express) и новый оператор (Blue & Gold Fleet) начали работу 1 июля 1994 года. Два высокоскоростных катамарана (MV Intintoli и MV Mare Island) были введены в эксплуатацию в мае 1997 года под новым наименованием Baylink. Катамаран MV Solano был введен в эксплуатацию в 2004 году, что позволило увеличить количество ежедневных круговых поездок с 11 до 15.

Аварийная служба 
В 1989 году в считанные дни и недели после землетрясения Лома-Приета, паромное обслуживание между Сан-Франциско и Восточным заливом было спешно восстановлено, в то время пока мост между Сан-Франциско и Оклендом был закрыт для восстановления. После того как мост был повторно открыт в ноябре 1989 года, обслуживание между станциями площадь Джека Лондона, Мэйн-стрит Аламида, и паромный вокзал Сан-Франциско сохранялось в виде паромной переправы Alameda/Oakland Ferry, управляемой администрацией города Аламида и эксплуатируемой Red & White Fleet с дотациями от местных управлений и Caltran.

В марте 1992 года, паромное обслуживание Alameda Harbor Bay Ferry началось между паромным причалом Харбор Бэй, расположенном на острове Бэй Фарм и паромным вокзалом Сан-Франциско. Изначально оно было профинансировано компанией Harbor Bay Isle Associates, являющейся главным застройщиком Харбор Бэй.

Популярность возрожденных паромов и потребность в надежной паромной переправе на случай, если дороги и туннели региона станут непроходимыми в чрезвычайной ситуации, в конечном итоге привела к созданию паромной переправы через залив Сан-Франциско — San Francisco Bay Ferry system. Управление аварийного водного транспорта области залива Сан-Франциско (San Francisco Bay Area Water Emergency Transportation Authority (WETA)) является государственным учреждением, созданным законодательным собранием штата Калифорния в 2007 году на основании законопроекта Сената № 976. Организация является правопреемником организации San Francisco Bay Water Transit Authority (WTA), которую законодательный орган учредил в 1999 году..

Консолидация и расширение 
WETA взяла на себя ответственность за управление и право собственности паромных переправ Сан-Франциско — Окленд/Аламида (SF-Oakland/Alameda) и Сан-Франциско-Залив Харбор (SF-Harbor Bay) ранее эксплуатируемых администрацией города Аламида в мае 2011 года и январе 2012 года соответственно. Обслуживание между паромным причалом Окленд и городом Саут Сан-Франциско началось 4 июня 2012 года, что также совпало с использованием нового наименования «San Francisco Bay Ferry». 1 июля 2012 года WETA взяла на себя управление паромным обслуживанием Vallejo Baylink. Примерно половина операционных фондов агентства составляют денежные средства, которые приходят благодаря документу Региональная мера № 2, по которому были принято увеличение платы за проезд по мостам Зоны Залива на 1 доллар в 2004 году, а другую половину составляют оплаты за проезд. С 2011 года, частная компания Blue & Gold Fleet заключила контракт на эксплуатацию паромов от имени WETA.

29 апреля 2013 года, была добавлена третья вечерняя переправа из Сан-Франциско в Окленд, а также полуденная ориентированная на отдых круговая поездка по средам и пятницам между городом Саут Сан-Франциско и Пирсом 41 с промежуточной остановкой у паромного вокзала Сан-Франциско.3 ноября 2014 года паромное обслуживание Саут Сан-Франциско — Паромный вокзал Сан-Франциско (South San Francisco-Ferry Building) было расширено на рабочие дни с понедельника по пятницу, без участка переправы до Пирса 41. Единственная поездка в обратном направлении на маршруте Саут Сан-Франциско-Окленд/Аламида (South San Francisco-Oakland/Alameda) была отменена 4 мая 2015 года, таким образом на этом направлении остались только три круговые поездки в часы пик. Обслуживание Саут Сан-Франциско-Паромный вокзал Сан-Франциско (South San Francisco-Ferry Building) было остановлено 2 июля 2018 года.

Сезонное прямое обслуживание между Окленд/Аламида и островом Ангела прекратилось 26 октября 2014 года; трансфер по расписанию, обслуживаемый компанией Blue & Gold Fleet, от Пирса 41 до острова Ангела был введен в летнем сезоне 2015 года. 2 января 2017 года WETA увеличила обслуживание до Вальехо по рабочим дням до 14 поездок в южном направлении и 13 поездок в северном, в то же время отменив автобусное сообщение по маршруту 200. Компания SolTrans начала работу на одиночном автобусном маршруте 82 идущем в северном направлении от станции паромного вокзала Сан-Франциско поздним вечером, предназначенном для пассажиров, которые опоздали на последний паром до Вальехо.6 марта 2017 года переправа до Марэ-Айленд началась в виде короткого расширения обслуживания от Вальехо. Первоначально, 7 круговых поездок по рабочим дням и 4 круговых поездки по выходным были расширены до Марэ-Айленд.

Пригородное обслуживание по рабочим дням от реконструированного паромного причала Ричмонд, расположенного в районе Марина-Бэй города Ричмонд до Сан-Франциско было одобрено для финансирования и планирования в 2015 году. Обслуживание было запущено 10 января 2019 года для поездок на работу и с ограниченным количеством поездок в обратном направлении. Обслуживание в часы пик по рабочим дням и вечернее обслуживание между паромным вокзалом Сан-Франциско и Аламида Сиплейн Лагун, расположенной на южном побережье острова Аламида, началось 1 июля 2021 года.

Дальнейшее расширение 

В 2024 году у подножия улицы 16-стрит ожидается открытие дополнительного причала расположенного в заливе Мишн. Он намеревается быть использованным для обслуживания событий, проходящих в Чейз-Центре.Временный причал, в настоящее время расположен на Пирсе 48.

WETA планирует запустить новое обслуживание от Беркли и Редвуд-Сити до Сан-Франциско. Долгосрочное видение также включает обслуживание от Сан-Франциско до городов Антиок, Hercules, Мартинес, и острова Трежер-Айленд. WETA планирует увеличить флот с 13 до 57 кораблей к 2035 году для оказания услуг по этим новым направлениям, а также для увеличения частоты обслуживания на существующих маршрутах.

Годовой пассажиропоток

Флот 
По состоянию на конец 2018 года флот WETA состоит из 13 кораблей, с тремя кораблями, строящимися компанией Dakota Creek Industries, принятие в эксплуатацию которых ожидается в 2019 году.Долгосрочные планы требуют увеличение флота на 44 дополнительных парома к 2035 году.

Примечания

Ссылки 

 
 Water Emergency Transportation Authority

Водный транспорт в США